Simmerberg ist der Name folgender Orte:

 Simmerberg, Hauptort des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Simmerberg (Isny), Weiler der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Simmerberg (Untrasried), Weiler der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Simmersberg